Kaduela (Cadasari)
 Kaduela (Pasawahan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing